Foresight – metodyka prognozowania
 Foresight Linux
 Chanting the Light of Foresight – kompozycja Terry'ego Rileya